La Révélation peut faire référence a :

Cinéma 
 La Révélation (The Narrow Trail), film muet de Lambert Hillyer, sorti en 1917 ;
 La Révélation, film français d’Alain Lavalle sorti en 1973 ;
 La Révélation (Sturm), film allemand de Hans-Christian Schmid sorti en 2009.

Télévision 
 La Révélation (The Duel), douzième épisode de la saison 5 de The Office diffusé en 2009.

Voir aussi